Djungelboken kan syfta på:

 The Jungle Book (datorspel) – ett TV-spel från 1993, baserat på filmen från 1967

Böcker
 Djungelboken – en novellsamling av Rudyard Kipling från 1894, originaltitel The Jungle Book
 Andra djungelboken – en novellsamling baserad på samma tema från 1895, också av Kipling

Film och TV
 Djungelboken (film, 1942) – amerikansk långfilm från 1942 regisserad av Zoltan Korda, originaltitel Jungle Book
 Djungelboken (film, 1967) – amerikansk animerad Disneyfilm från 1967, originaltitel The Jungle Book
 Djungelboken 2 – amerikansk film från 2003 och uppföljare till Disneyfilmen från 1967, originaltitel The Jungle Book 2
 Djungelboken (film, 1994) – amerikansk långfilm från 1994 producerad av Disney, originaltitel The Jungle Book
 Djungelboken - Mowgli & Baloo – amerikansk långfilm från 1997, originaltitel The Second Jungle Book - Mowgli & Baloo
 Djungelboken: Mowglis äventyr – amerikansk långfilm från 1998 producerad av Disney, originaltitel The Jungle Book: Mowgli's Story
 Djungelboken (TV-serie) – en TV-serie i 3D från 2010, originaltitel The Jungle Book
 Djungelboken (film, 2016) – en nyinspelning från 2016 av den tidigare tecknade Disneyfilmen, originaltitel The Jungle Book
Mowgli: Legend of the Jungle (film, 2018) - amerikansk, brittisk långfilm producerad av Warner Bros. och distribuerad av Netflix.

Se även
 Mowgli (film) – en sovjetisk animerad långfilmsversion från 1973, utkom först som en serie mellan 1967 och 1971
 The Jungle Book (Novotrade) – ett datorspel utvecklat av Novotrade